Guidi är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alessandro Guidi (1650–1712), italiensk poet
 Domenico Guidi (1625–1701), italiensk skulptör
 Fabrizio Guidi (född 1972), italiensk cyklist
 Ignazio Guidi (1844–1935), italiensk orientalist
 Juan Héctor Guidi (1930–1973), argentinsk fotbollsspelare
 Peter Guidi (1949–2018), amerikansk jazzmusiker

Italienska efternamn